Betegnelsen patch bruges om flere ting:

 patch – en opdatering til et computerprogram
 patch (program) – et Unix-program, der kan opdatere tekstfiler med patches